;Вое́йковы — русский дворянский род:
 
 
 Воейков, Андрей Матвеевич — воевода, разгромивший хана Кучума в Ирменском сражении.
 
 
 
 
 Воейков, Платон Александрович (1828—1855) — герой Крымской войны.
 Воейков, Сергей Валерианович (1861—после 1937) — русский публицист и правый политический деятель. Член Государственной думы от Тамбовской губернии.
 Воейков, Фёдор Матвеевич (1703—1778) — русский дипломат и государственный деятель, губернатор Восточной Пруссии, Киевской и Новороссийской губерний. Воейкова 
 Воейкова, Александра Андреевна (урождённая Протасова) (1795—1829) — крестница В.Жуковского. Муза поэта Н. М. Языкова.
 Воейкова, Мария Дмитриевна (род. 1960) — российский лингвист, профессор СПбГУ и РГПУ им. А. И. Герцена.

 См. также 
 Войков